Нернст, Вальтер Герман — немецкий физик и химик.
 Нернст — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Уравнение Нернста